Aaron McGhee (1979) – ex cestista statunitense
 Bart McGhee, propr. Bartholomew McGhee (1899-1979) – calciatore statunitense
 Brian McGhee, noto come Donovan Ruddick (1984) – wrestler statunitense
 Brownie McGhee, propr. Walter Brown McGhee (1915-1996) – chitarrista e attore statunitense
 Carla McGhee (1968) – ex cestista, allenatrice di pallacanestro e dirigente sportiva statunitense
 Doc McGhee (...) – manager musicale statunitense
 Gary McGhee (1988) – cestista statunitense
 Jordan McGhee (1996) – calciatore scozzese
 Mark McGhee (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Thalamus McGhee (1975) – ex cestista statunitense